Plattenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Plattenstein (Dürre Wand), 1154 m, Berg bei Puchberg am Schneeberg, Niederösterreich
 Plattenstein (Fürberg), Felsformation am Fürberg, Bayrischer Wald
 Plattenstein (Sächsische Schweiz), Klettergipfel in der Sächsischen Schweiz

Plattenstein ist der Name folgender Personen:
 Johann Ernst Plateis von Plattenstein, Bischof von Olmütz